Финал Кубка европейских чемпионов 1980 года — финальный матч розыгрыша Кубка европейских чемпионов 1979/80, 25-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов. Этот футбольный матч состоялся 28 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В матче встретились английский «Ноттингем Форест» и западногерманский «Гамбург».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1979/1980

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1980
Кубок европейских чемпионов
Май 1980 года
Лига чемпионов 1980
Лига чемпионов 1980
Международные спортивные соревнования в Мадриде
Международные соревнования по футболу в Испании
События 28 мая
Спорт в Испании в 1980 году
Спорт в Великобритании в 1980 году
Спорт в Германии в 1980 году